Zdravković ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Zdravković (* 1999), serbischer Leichtathlet
 Dragan Zdravković (* 1959), serbischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Radisa Zdravković (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Stevica Zdravković (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Toma Zdravković (1938–1991), serbischer Folksänger
 Velimir Zdravković (* 1980), serbischer Fußballspieler